Појам Теодорик може да се односи на:
 Теодорик I, краљ Визигота између 419. и 451
 Теодорик II, краљ Визигота између 453. и 466. године
 Теодорих Велики, краљ Острогота (488—526), регент Визигота (511—526) и владар Италије
 Теодорик III
 Теодорих Страбон, готски поглавар у источноримској Тракији током осме деценије 5. века